Magnitny () ist eine Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kursk im europäischen Teil Russlands mit  Einwohnern (Stand ).

Geschichte 

Magnitny wurde am 13. April 1978 als Siedlung städtischen Typs gegründet.

Bevölkerungsentwicklung

Infrastruktur 

Im Ort gibt es vier Straßen: die Eisenbahnstraße, die Schulstraße, den Schulweg und die Jubiläumsstraße.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kursk